Jambalaya anvendes i flere sammenhænge:

Jambalaya (mad) – en ret fra cajun-området i USA.
Jambalaya (sang) – en sang af Hank Williams fra 1952